L'édition féminine 2022 du tournoi de tennis de Doha se déroule du 20 au , sur dur en extérieur.

Faits marquants

Forfaits 
  Ekaterina Alexandrova, remplacée par  Amanda Anisimova
  Anastasia Pavlyuchenkova, remplacée par  Alison Van Uytvanck
  Karolína Plíšková, remplacée par  Ana Konjuh
  Tamara Zidanšek, remplacée par  Ann Li
  Danielle Collins, remplacée par  Alizé Cornet
  Anhelina Kalinina, remplacée par  Arantxa Rus
  Markéta Vondroušová, remplacée par  Jaqueline Cristian

Lauréates 
En simple, la polonaise Iga Świątek remporte le 4e titre de sa carrière en battant l'estonienne Anett Kontaveit. Il s'agit de son 2e titre en catégorie WTA 1000.

En double, la paire américaine Cori Gauff / Jessica Pegula gagne le titre.

Primes et points 

NB : Pour les têtes de série exemptées de , une élimination au  ne rapporte qu'un point WTA.
Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Doha (ATP 2022)
 Tournoi de tennis de Doha
 Saison 2022 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 

WTA 2022
Doha
Tennis en février 2022
Sport au Qatar en 2022